Лаха (Khlá, Khlá Don, Khlá Dung, Khlá Phlao, Klá Dong, La Ha, La Ha Ung, Liik, Xá Chien, Xá Khao, Xá Lay, вьет. La Ha, кит. 拉哈) — язык кра, на котором говорит народ лаха вдоль Красной и Чёрной рек провинций Лаокай и Шонла во Вьетнаме. Многие лаха также могут общаться на языке кхму, а с носителями языка лаха значительно проживают чёрные тайцы (тай-дам), кханг, ксонгмуль (ксингмуль, синь-мун) и хмонг.

Географическое распределение 
Мокрые лаха (Laha Ung, la33 ha21 ʔuŋ31) в провинциях Лаокай и Лайтяу.
 Община Намкан — уезд Тхануен провинции Лайтяу
 Община Фаму — уезд Тхануен провинции Лайтяу.
 Община Тамит — уезд Тхануен провинции Лайтяу.
Сухие лаха (Laha Phlao) в провинции Шонла (вокруг рек Да и Намму).
 Общины Ноонглай и Намэт — в провинции Шонла (чуть южнее Чёрной реки, в Банмуот, и т. д.) — также известны как «сухие лаха».
 Общины Льепте, Намэт, Ноонгзёнг, Тенсом — в провинции Шонла.
 Общины Мыонгбу, Намзён, Питоонг, Тьенсанг, Тьензонг — округ Мыонгла провинции Шонла.
 Общины Банбунг и Пхуйен в провинции Шонла на северном берегу Чёрной реки.
 Уезды Куиньняй, Мыонгла, Тхуантяу в провинции Шонла.

Фонология 
В таблицах ниже данные по гласным и согласным звукам взяты из работы Ли и Чжоу.

Гласные

Согласные

Тоны 
Лаха — тоновый язык, в котором имеется шесть тонов.

Примечания

Ссылки 
 Лаха на Ethnologue
 Язык лаха. Экспедиции Московской школы полевой лингвистики.

Языки Вьетнама
Кадайские языки